O Tamandaré Futebol Clube foi um clube desportivo brasileiro da cidade de Florianópolis, no estado de Santa Catarina. Suas cores eram vermelho e branco.

Clubes de futebol extintos de Santa Catarina
Clubes de futebol fundados em 1926
Fundações em Santa Catarina em 1926